Bézu ist der Name folgender Ortschaften:

Bézu-la-Forêt, Gemeinde im französischen Département Eure
Bézu-le-Guéry, Gemeinde im französischen Département Aisne
Bézu-Saint-Éloi, Gemeinde im französischen Département Eure
Bézu-Saint-Germain, Gemeinde im französischen Département Aisne